Пајн Ривер има више значења:
 Пајн Ривер (Висконсин)
 Пајн Ривер (Минесота)